

Personen
 Bart Carlier (voetballer) (1929), Nederlands voetballer
 Bart Carlier (atleet) (1970), Belgisch atleet, sprinter
 Bruno Carlier (1956), Nederlands schaker
 Frans Carlier (1943), Nederlands kunstenaar
 Gerard Carlier (1917-1995), Nederlands atleet
 Henk Carlier (1911-1994), Nederlands kunstenaar
 Jacobus Carlier (1769-1835), Belgisch politicus
 Libera Carlier (1926-2007), Vlaams schrijver
 Marga Carlier (1943-2010), Nederlands beeldhouwer
 Maria Carlier (1943), Nederlands schilder
 Maurice Carlier (1894-1976), Belgisch architect, tekenaar, etser, schilder en beeldhouwer

Overige
 Carlier (Kortrijk), is een historisch Belgisch merk van bromfietsen en triporteurs
 Carlier (Hollain-lez-Tournai), is een historisch Belgisch merk van motorfietsen
 Carliers (metrostation), in Frankrijk